Meriam steht für:

 eine der Sprachen der Torres Strait, siehe Sprachen der Torres Strait
 eine Bevölkerungsgruppe, die in der Torres Strait beheimatet ist, siehe Torres Strait Islander
 eine Form des weiblichen Vornamens Miriam